Жабљак може бити:

 Општина Жабљак, општина у Црној Гори
 Жабљак, насељено место у општини Жабљак, Република Црна Гора
 Жабљак (Цетиње), насељено место у општини Цетиње, Република Црна Гора
 Жабљак Црнојевића, престоница Зете у доба владавине првих владара из династије Црнојевића, на Скадарском језеру
 Жабљак (Ливно), насељено место у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Жабљак (Усора), насељено место у општини Усора, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Жабљак (Бариловић), насељено место у општини Бариловић, Република Хрватска

или

 Жабљак (река), река у Ливањском пољу